Жабинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Жабинское сельское поселение — входит в Чаплыгинский район

Мордовия 
 Жабинское сельское поселение — входит в Ардатовский район